Josephine (voornaam), een meisjesnaam
 Josephine (musical)
 Josephine (nummer), een single van Chris Rea
 Josephine (Texas), een plaats in de VS
 Joséphine de Beauharnais, de echtgenote van Napoleon
 Joséphine (2003), een film van Joël Vanhoebrouck 
 Joséphine (2013), een film van Agnès Obadia
 Josephine (2016), film uit 2016 

 Jozefienen, de zusters van de H. Jozef